— п'яте за поширеністю японське прізвище.

Давнішу форму цього прізвища, , носив рід Ватарібе, який володів поромами по всій Японії в ті дні, коли мости через річки були рідкісним явищем.

Першими прізвище Ватанабе отримали представники Куге (давньої японської аристократії), прямі нащадки Імператора Сага (786–842).

Відомі носії 
 Ватанабе Акіра (1984) — професійний гравець в сьоґі, 1-й довічний Рюо
 Ватанабе Акено (1982) — сейю (актриса озвучування).
 Ватанабе Есіміті (1901-?) — японський історик.
 Ватанабе Кадзуо (1901–1975) — японський літературознавець.
 Ватанабе Кадзуро (* 1955) — японський астроном-аматор, відкривач понад 660 астероїдів.
 Ватанабе Кен (1959) — японський актор театру, кіно і телебачення.
 Ватанабе Масаноске (1899–1928) — діяч робітничого руху Японії, генеральний секретар Комуністичної партії Японії.
 Ватанабе Маю (1994) — японський ідол, співачка, учасниця поп-групи AKB48.
 Ватанабе Садао (1933) — японський джазовий музикант, саксофоніст, флейтист, керівник оркестру.
 Ватанабе Такасі (1957) — режисер аніме.
 Ватанабе Такео (1933–1989) — японський композитор.
 Ватанабе Тамае (1939) — японська альпіністка, рекордсменка світу за віком сходження на Еверест.
 Ватанабе Харухіса (1981–2012) — японський веломандрівник та альпініст, що підкорив сім вершин.
 Ватанабе Хіросі — режисер та художник аніме.
 Ватанабе Емі (1958) — японська фігуристка.
 Ватанабе Рінка (2002) — японська фігуристка.

Примітки